Pommerieux – comune francese nel dipartimento della Mayenne.
Pommérieux – comune francese nel dipartimento della Mosella.